Melogona är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Cook 1895. Melogona ingår i familjen spinndubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spinndubbelfotingar
Melogona